Аренсибиа (Аренсибия) — фамилия. Известные носители:
 Аренсибиа, Йорданис (1980) — кубинский дзюдоист.
 Аренсибия, Вальтер (1967) — кубинский шахматист.